Il toponimo Kafubu può riferirsi a:

Centri abitati
Kafubu, comune del distretto di Luanshya, Zambia
Kafubu, comune del distretto di Lufwanyama, Zambia
Kafubu, comune del distretto di Ndola, Zambia

Fiumi
Kafubu, fiume della provincia dell'Alto Katanga, Repubblica Democratica del Congo